Ženská čtyřhra Libéma Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do deblové soutěže rosmalenského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Dominika Cibulková a Kirsten Flipkensová, jehož členky nestartovaly společně. Cibulková se rozhodla turnaje nezúčastnit. Flipkensová nastoupila s Bertensovou.

Vítězem se stal nejvýše nasazený belgicko-nizozemský pár Elise Mertensová a Demi Schuursová, který ve finále zdolal nizozemsko-belgické turnajové dvojky Kiki Bertensovou s Kirsten Flipkensovou. Poražené utkání skrečovaly za stavu 3–3 pro křeče Flipkensové. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly třetí společnou trofej. Mertensová vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Schuursovou to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Elise Mertensová /  Demi Schuursová (vítězky)
  Kiki Bertensová /  Kirsten Flipkensová (finále, skreč)
  Lesley Kerkhoveová /  Lidzija Marozavová (semifinále)
  Xenia Knollová /  Anna Smithová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Libéma Open 2018